Le Mikvé ou bain rituel juif de Montpellier est situé au cœur de l'ancien quartier juif de la ville et est l'un des plus anciens et les mieux conservés d'Europe.

Description 
La création du Mikvé de Montpellier est estimée à la fin du XIIème siècle ou au début du XIIIème. Il a été construit par des architectes chrétiens, à la demande de la communauté juive. Il est situé au 1 rue de la Barralerie. 

Il est le témoin de l'importance de la communauté juive qui a joué un grand rôle dans le développement de Montpellier. Il n'est plus utilisé, mais reste casher car ses eaux sont naturelles et proviennent d'une nappe phréatique et de l'eau de pluie qui s'infiltre à travers la pierre. Il se visite à l’année sur réservation auprès de l’office de tourisme qui en assure la gestion. Il est la propriété de la ville de Montpellier qui a financé les travaux amenant à sa découverte au début des années 1980, par hasard par un particulier.

Le mikvé est alimenté par une nappe d'eau souterraine constamment renouvelée. L'eau entre dans le mikvé par un orifice nommé gargouille. L'accès à l'eau se fait par un escalier de 15 marches menant à une pièce nommée le déshabilloir. Une fenêtre géminée donne sur le bain.

L'immeuble situé rue de la Barralerie est classé monument historique. Il intègre également les vestiges de la synagogue médiévale.

Notes et références

Liens externes 

Loi ou rituel du judaïsme
Place des femmes dans le judaïsme
Montpellier
Menstruations
Eau et religion